Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1991/1992-ben 16 csapat küzdött a bajnoki címért. Szoros versenyben a Ferencváros lett huszonnegyedszer a bajnok egy ponttal megelőzve a Vác csapatát. Kiesett a Tatabánya és a Zalaegerszeg, feljutott a Csepel SC és a Békéscsabai Előre.

Osztályozók: Nyíregyháza - Haladás és Diósgyőr - BKV Előre. A bajnokság átlagnézőszáma 5.531 szurkoló volt.

 Nyíregyházi VSC - Haladás VSE 1-0 (12.000 szurkoló előtt)
 Diósgyőri FC - BKV Előre SC 2-1
 Haladás - Nyíregyházi VSC 1-0 (tizenegyesekkel 3-5)
 BKV Előre - Diósgyőri FC 0-1

Feljutott a Nyíregyháza, a Diósgyőr pedig első osztályú maradt.

Végeredmény 

A bajnok Ferencváros játékosai
Balogh Tamás (29) – Simon Tibor (30), Telek András (30), Szerhij Kuznyecov (23), Keller József (25) – Páling Zsolt (20), Albert Flórián (24), Lipcsei Péter (30), Szenes Sándor (22) – Balogh Gábor (21), Deszatnik Péter (19).
Játszott még: Wukovics László (18), Schneider Gábor (17), Fodor Imre (15), Nagy Zsolt (15), Patkós Csaba (10), Szekeres Tamás (8), Rácz László (7), Vaszil Gyula (6), Koch Róbert (3), Dzurják József (2), Vanicsek Zoltán (2), Szeiler József (1), Szűcs Mihály (1).
Edző: Nyilasi Tibor

Kereszttáblázat

Díjak

A góllövőlista végeredménye

Források 

 Mező László: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1
Magyar 1